2 miejscowości w Polsce: 
 Studzionka – wieś w woj. lubuskim, w pow. sulęcińskim, w gminie Krzeszyce 
 Studzionka – wieś w woj. śląskim, w pow. pszczyńskim, w gminie Pszczyna